Toliman peut désigner :

 Toliman, un des noms traditionnels du système stellaire Alpha Centauri
 Plus spécifiquement, Toliman est le nom officiellement reconnu par l'Union astronomique internationale pour l'étoile .
 Tolimán (volcan), volcan au Guatemala.
 TOLIMAN, projet de télescope spatial lancé par Breakthrough Initiatives, ayant pour but d'examiner spécifiquement la présence d'exoplanètes dans le système stellaire Alpha Centauri.